Battles steht für:
 Battles (Band), US-amerikanische Band
 Battles (Album), Album von In Flames (2016)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Battles (Mississippi)
 Battles Wharf, Alabama

Battles ist der Familienname folgender Personen:

 Cliff Battles (1910–1981), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer